Richard Browne, primo baronetto (1605-1682/83) – ambasciatore inglese
 Richard Browne, primo baronetto (1610-1669) – generale inglese
 Richard Arthur Allan Browne (1917-1989) –  fumettista e illustratore statunitense
 Richard Browne (1946) – calciatore statunitense
 Richard Browne (1991) – atleta statunitense

Pagine correlate 
 Richard Brown